Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1987 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1986—1987, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат прошёл во второй раз в Канаде в городе Китченер со 2 по 7 декабря 1986 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1986 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Интересные факты 
 Первый и пока единственный раз на одном юниорском чемпионате мира один фигурист (Руди Галиндо) выиграла сразу две медали. Как одиночник золотую  медаль, и как парник бронзовую.

Примечания

Ссылки 

 

1986 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Китченере